Haus Döring steht für:

 Haus Döring (Berlin), unter Denkmalschutz stehendes Wohnhaus in Berlin-Frohnau
 Haus Döring (Marbeck), ehemalige Burganlage in Marbeck, Nordrhein-Westfalen